Manouane bezeichnet:

 Manouane, ehemaliger Name eines Reservats der First Nations in Quebec, Kanada, siehe Manawan
 Rivière Manouane (Rivière Péribonka), ein Fluss in der Verwaltungsregion Saguenay–Lac-Saint-Jean in der kanadischen Provinz Québec
 Rivière Manouane (Rivière Saint-Maurice), ein Fluss in den Verwaltungsregionen Lanaudière und Mauricie der kanadischen Provinz Québec
 Lac Manouane (Mauricie), ein See in der Verwaltungsregion Mauricie der kanadischen Provinz Québec
 Lac Manouane (Saguenay–Lac-Saint-Jean), ein See in der Verwaltungsregion Saguenay–Lac-Saint-Jean der kanadischen Provinz Québec